Natívitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Nativitas, Jiquipilco, ort, 
 Natívitas, Tlaxcala, ort, 
 Natívitas kommun, Tlaxcala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar